Bremermann ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Bremermann (* 1994), uruguayischer Journalist, Filmkritiker und Schriftsteller
 Hans Joachim Bremermann (1926–1996), deutsch-amerikanischer Mathematiker und Physiker
 Johann Bremermann (1827–1897), deutscher Porträtmaler, Zeichner, Lithograf und Fotograf
 Johann Friedrich Bremermann (1842–1913), deutscher Reedereikaufmann und Direktor beim Norddeutschen Lloyd
 Julia Bremermann (* 1967), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Bremermann-Grenze